Allen County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Allen County (Indiana)
 Allen County (Kansas)
 Allen County (Kentucky)
 Allen Parish (Louisiana)
 Allen County (Ohio)